Питиу́сса ( или  — «сосновая») — в древности — название некоторых островов и городов.

Города 
 Древний город Лампсак в Малой Азии, ныне Лапсеки.
 Какой-то древний город, взятый царём Нововавилонского царства Нергал-шар-уцуром (Нериглиссаром) в 557 или 556 г. до н. э. Был расположен неподалёку от Лидии, на острове в море в 3,5 км от берега.

Острова 
 Питиузские острова — архипелаг, входящий в состав Балеарских островов (в Средиземном море). Два из семи островов архипелага назывались Питиусса:
 Ивиса — Питиусса или Большая Питиусса;
 Форментера — Питиусса или Малая Питиусса; расположен в 6 км от предыдущего; в древности их иногда ошибочно считали одним и тем же островом.
 Саламин — крупнейший из Саронических островов в Греции недалеко от Афин.
 Спеце — греческий остров при входе в Арголический залив.
 Хиос — остров в Эгейском море, вблизи полуострова Малая Азия в составе территории Греции.

География Древней Греции